Локуциевский:
 Локуциевский, Олег Вячеславович (11 ноября 1922 года, Новониколаевск (Новосибирск) — 23 августа 1990 года) — советский математик.
 Локуциевский, Лев Вячеславович — русский математик. Ученик Михаила Ильича Зеликина.